Бохот — название населённых пунктов.

 Бохот — деревня в Плевенской области Болгарии.
 Бохот — деревня в Смоленской области России.